Северный Аккар — нефтегазовое месторождение в Казахстане. Расположено в Каракиянском районе Мангистауской области, в 20 км к северо-западу от нефтепромысла Жетыбай. Открыто в 1989 году. Промышленная разработка месторождения началась в 1992 году. Северный Аккар является частью месторождения Аккар.

Продуктивные отложения Северного Аккара являются триасового периода. Продуктивные породы находятся на глубине 2900-3200 м. Плотность нефти составляют 0,85 г/см3. Содержание парафина 19,4%. Вязкость нефти составляют 0,9 мПа/сек.
Геологические запасы нефти составляют 10 млн. тонн, а газы - 0,3 млрд. м3.

Разработка Северного Аккара ведёт казахская нефтяная компания ОАО «Мангистаумунайгаз» и его ПУ Жетыбаймунайгаз. Добыча нефти составила 25 тыс. тонн.

Запасы и добыча 
По состоянию на декабрь 2017 года геологические запасы В + C1 на месторождении Северный Аккар составляют 10,564 млн тонн нефти, а извлекаемые запасы В + C1 составляют 3,322 млн тонн нефти.

Добыча на месторождении началась с 1992 года и до конца 2017 года составила 0,60 млн тонн — около 5,7 % официально утвержденных НГЗН по категориям В + C1. Добыча ведётся 14 скважинами.

Примечания

Литература 
 Том I // Нефтяная энциклопедия Казахстана. — Общественный фонд «Мунайшы». — Алматы, 2005. — С. 211. — 612 с. — ISBN 9965-9765-0-3.
 Берт Муллаев, А. Саенко. Первоистоки Мангышлакской нефти. Жетыбайская группа. — Актау: Издательство Стрельбитского, 2019. — Т. 2. — С. 254-282. — 550 с. — (2 том).

См. также 
 Мангистаумунайгаз

Нефтяные месторождения Казахстана
Мангистаумунайгаз